Чакала има више значења:

 Чакала (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чакала (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чакала (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чакала (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чакала (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику